Vieja — род лучепёрых рыб из семейства цихловых. Географически распространение рода ограничивается Центральной Америкой, прежде всего Мексикой, Гватемалой и Никарагуа.

В целом, Vieja — высокотелые цихловые, вырастающие до 15-35 см.

Насчитывается 16 описанных видов Vieja.

Виды 
 Vieja argentea (Allgayer, 1991) 
 Vieja bifasciata (Steindachner, 1864) 
 Vieja breidohri (Werner & Stawikowski, 1987) 
 Vieja fenestrata (Günther, 1860) 
 Vieja godmanni (Günther, 1862) 
 Vieja guttulata (Günther, 1864) 
 Vieja hartwegi (Taylor & Miller, 1980) 
 Vieja heterospila (Hubbs, 1936) 
 Vieja intermedia (Günther, 1862) 
 Vieja maculicauda (Regan, 1905) 
 Vieja melanura (Günther, 1862) 
 Vieja microphthalma (Günther, 1862) 
 Vieja regani (Miller, 1974) 
 Vieja synspila (Hubbs, 1935) 
 Vieja tuyrensis (Meek & Hildebrand, 1913) 
 Vieja zonata (Meek, 1905) 

Цихловые
Аквариумные рыбы